Pritchard steht für:
 Pritchard (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Pritchard ist der Name folgender 

Orte:
 Pritchard (British-Columbia), Ort in British-Columbia, Kanada 
 Pritchard (Ohio), Ort im Portage County, Ohio, Vereinigte Staaten
 Pritchard (Pennsylvania), Ort im Luzerne County, Pennsylvania, Vereinigte Staaten

geografischer Objekte:
 Pritchard Peak, Berg in Antarktika

Siehe auch:
 Prichard